Бишбатма́н () — село на правобережной, Нагорной стороне Зеленодольского района Республики Татарстан. Входит в состав Большеачасырского сельского поселения.

Расположение 
Расположено на водоразделе реки Бува и её левого притока Горлинки. Южной оконечностью село выходит к остановочному пункту Бишбатман на железной дороге Свияжск — Сызрань.

История 
Основано во времена Казанского ханства. В составе Русского государства население относилось к категории монастырских крестьян, позже — экономических и государственных. В селе была Преображенская церковь.

Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год в казённом селе Бежбатманы: 148 дворов крестьян, население — 483 душ мужского пола и 625 женского, всего — 1108 человек. Здание православной церкви.

Население

Известные люди 

В Бишбатмане родился и провёл своё детство (сын священника местной церкви) Можаровский, Аполлон Фёдорович (14.12.1841—22.10.1900) — историк, статский советник, окончил Казанскую духовную академию (1866).

С 1867 г. преподаватель богословских наук, с 1871 г. – гражданской истории в Казанской духовной семинарии.

С 1873 г. жил в Нижнем Новгороде, служил старшим наставником по гражданской истории в Нижегородской духовной семинарии. В 1881 г. за работу «Изложение хода миссионерского дела по просвещению христианством казанских инородцев с 1552 по 1867 год» удостоен ученой степени магистра богословия.

Член-соревнователь Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете, действительный член Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, Нижегородского статистического комитета, Комитета церковного древнехранилища и комиссий – учено-архивной и церковно-археологической. Автор более 100 трудов по истории христианизации, религиозного просвещения, языческих верований народов Среднего Поволжья, церковной истории Казани и Нижегородской губернии. Печатался в петербургском журнале «Русская старина», казанском «Православном собеседнике», «Нижегородских епархиальных ведомостях» и «Нижегородских губернских ведомостях».

Видным человеком был так же его родной брат Можаровский Александр Фёдорович (03.08.1846 – 23.10.1907) – педагог, фольклорист, историк, поэт. Коллежский советник (1884).

Член Общества археологии, истории, этнографии при Казан. университете (1878), Рус. географич. общества (РГО). В 1881 награждён бронзовой медалью РГО за собирание народ. песен. Автор трудов по педагогике, рус. фольклору, истории, стихов для детей. Опубликовал статьи о колоколах церквей и монастырей Чебоксар, о народных прозвищах жителей городов и населённых пунктов Казанской губернии, в том числе Цивильска, Чебоксар, Ядрина, Мариинского Посада, Беловолжской слободы, деревни Починок Чебоксарского уезда.

Написал научные труды: 

Народные присловья городам, некоторым сёлам и деревням Казанской губернии // Казанские губернские ведомости. Часть неофициал., 1868. 20 марта.

Казан­ская старина: Нечто из церковной археологии города Чебоксар. Казань, 1881.

Из жизни крестьянских детей Казанской губернии: Потехи, забавы, остроты, прозвища, стишки и песни.- Казань, 1882.

О своём детстве написал стихи:

Я родился в Бежбатмане

От церковнаго дьячка,

У котораго в кармане

Не водилось пятачка.

Все его доходы, лепты

Выходили на детей -

У отца с моим рожденьем

Стало трое сыновей,

Да две дочери-подростки

И законная жена,

О детях своих заботой

День и ночь удручена.

У отца была избушка

Некрасива и мала,

Под соломенною крышей

И довольно уж хила;

В эту хату ежедневно

Во всю зиму мой отец

Пригонял кормить и греться

И корову и овец,

А телята и ягнята

С нами жили до весны...

Таковы-то были наши

Обстоятельства тесны!

Примечания 

Населённые пункты Зеленодольского района